

Persone 
Antonio Roversi (1950-2007) – saggista e sociologo italiano, figlio dello scrittore Roberto
Fabio Alberto Roversi Monaco (1938) – giurista e accademico italiano, già rettore dell'Università di Bologna
Francesca Roversi Monaco (1968) – germanista e medievista italiana
Gastone Roversi (1923-2021) – arbitro di calcio e dirigente sportivo italiano
Luigi Roversi (1858-1917) – politico italiano
Paolo Roversi (1947) – fotografo e fotoreporter italiano 
Paolo Roversi (1975) – scrittore, giornalista e sceneggiatore italiano
Patrizio Roversi (1954) – conduttore televisivo italiano
Roberto Roversi (1923-2012) – scrittore, poeta, paroliere, giornalista e libraio italiano
Tazio Roversi (1947-1999) – calciatore italiano

Altro 
Felice Roversi – personaggio del film Febbre da cavallo
Roversi – località argentina nella provincia di Santiago del Estero